Pharaoh’s Island steht für:

 Pharaoneninsel, zu Ägypten gehörige Insel im Golf von Akaba 
 Pharaoh’s Island (Themse), Insel in der Themse